Zenaga o Sanhaja – tribù berbera
 Lingua zenaga – lingua berbera